Vrbka kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Vrbka (okres Kroměříž)
 Malá Vrbka (okres Hodonín)
 Hrubá Vrbka (okres Hodonín)